Алекса́ндр Алексе́евич Иго́лкин () — российский , специалист по экономической истории России. 

Кандидат экономических наук, доктор исторических наук (2000), профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Биография 
Родился в семье служащих в деревне Юрино Марийской АССР.

Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где учился в 1968—1973 гг., по специальности экономическая кибернетика; и затем — в 1976 году аспирантуру этого же института, защитив диссертацию «Новые тенденции в международном капиталистическом разделении труда и их отражение в современных буржуазных теориях», получил степень кандидата экономических наук.

В 1970—1980-х работал преподавателем в различных институтах страны.

1973—1976: ассистент, старший преподаватель Удмуртского государственного университета (Ижевск).

1981—1987: старший преподаватель, а затем доцент Гомельского кооперативного института.

1987—1988: доцент Тульского кооперативного института.

1988—1989: научный сотрудник Института Европы РАН.

В 1989—1995 годах заведовал сектором Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе.

В середине 1990-х годов сменил область научных интересов, превратившись из экономиста в специалиста по экономической истории. В 1995 году поступил в докторантуру Института российской истории РАН. В январе 1999 г. получил должность старшего научного сотрудника.

В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Нефтяная промышленность России—СССР в 1917—1928 гг.».

С 2002 года — ведущий научный сотрудник института.

Помимо этого, с 1997 года работал в РГГУ, где читал курсы отечественной и экономической истории, а также спецкурс по нефтяной геополитике. Также был членом редколлегии «Экономического журнала», издаваемого университетом.

Научные интересы были сосредоточены в области истории энергетической и нефтяной промышленности России и СССР в первой половине XX века.

Член-корреспондент РАЕН (отделение нефти и газа).

В 2007 г. А. А. Иголкин был удостоен серебряной медали В. И. Вернадского Российской академии естественных наук за вклад в изучение истории нефтяной промышленности.

Учёный скоропостижно скончался 30 июля 2008 года.

Научная деятельность 
А. А. Иголкин стал одним из зачинателей нового научного направления — истории нефтяной политики России, посвятив этой теме свыше 150 работ, не только научных, но и публицистических. Он регулярно публиковался в журналах «Отечественная история», «Новый исторический вестник», «Экономический журнал», а также «Родина», «Россия XXI» и других.

Иголкин показал решающую роль советского государства в разработке нефтяных богатств страны, проанализировав политику правительства дореволюционной России, которое не смогло адекватно ответить на вызовы времени, надеясь на то, что сможет закупать требуемое для экономики топливо о нефтепромышленников и не ассигнуя даже ничтожных средств на разработку месторождений.

Одним из самых популярных исследований Иголкина является так называемая «Паровозная афера», в ходе которой большевики могли вывезти за границу четверть доставшегося им золотого запаса Российской империи, 200 млн золотых рублей, под предлогом закупки паровозов в Германии и Швеции.

Публикации 
 Иголкин А. А., Мотылёв В. В. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. — М. : Международные отношения, 1988. — 182,[1] с. : ил. — ISBN 5-7133-0092-7
 «Отечественная нефтяная промышленность в 1917—1920 годах» (М., 1999).
 «Советская нефтяная промышленность в 1921—1928 годах» (М., 1999).
 Гонка за лидером // «Нефть России» № 11, ноябрь 2003.
 «Русская нефть, о которой мы так мало знаем» (М., 2003. В соавторстве).
 «Ленинский нарком» (У истоков советской коррупции) // Новый исторический вестник. — 2004. — № 1 (10).
 Национальная политика в основных районах нефтедобычи — Бакинском и Грозненском // «Нефть России» № 1, январь 2005.
 «Нефтяная политика СССР в 1928-1940-м годах» (М., 2005).
 Судьба «младших братьев» бензина // «Нефть России» № 8, август 2007.
 Политика цвета нефти // «Нефть России» № 12, декабрь 2007.
 Фундамент нефтяной сверхдержавы // «Нефть России» № 2, февраль 2008.
 «Советская нефтяная политика в 1940-м — 1950-м годах» (М., 2009).

Примечания

Литература 
 Александр Алексеевич Иголкин // XX век в российской истории: проблемы, поиски, решения. Труды Центра «Россия, СССР в истории XX века». Вып. 1. М.: ИРИ РАН, 2010. С. 414—416

Ссылки 
 Памяти товарища. Некролог в журнале «Нефть России», № 10, октябрь 2008

Сотрудники Института Европы РАН
Преподаватели вузов Тулы
Преподаватели вузов Белоруссии
Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели Удмуртского государственного университета